Донице́тти () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Доницетти, Гаэтано (1797—1848) — итальянский оперный композитор, брат Джузеппе Доницетти.
 Доницетти, Джузеппе (1788—1856) — итальянский композитор и музыкант, дирижёр, брат Гаэтано Доницетти.